

Persone 
John Negroponte – diplomatico americano
Nicholas Negroponte – informatico celebre per i suoi studi innovativi nel campo delle interfacce tra l'uomo e il computer e per il progetto One laptop per child
Antonio da Negroponte – pittore greco attivo a Venezia (XV secolo)

Geografia 
Isola di Negroponte – isola greca